Parêemheb est un nom égyptien porté par :
 Parêemheb, un grand prêtre d’Héliopolis sous Horemheb ()
 Parêemheb, un vizir de la 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité